Tempel, een gebouw waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden
 Joodse tempel, tot 70 het belangrijkste gebouw van het Jodendom
 Tempel (boek), een techno-thriller van de Australische auteur Matthew Reilly
 Tempel (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in Zuid-Holland
 Komeet Tempel 1, een periodieke komeet
 Tempel (krater), een krater op de maan
 Tempel (nabij Rodenrijs), heerlijkheid en voormalige gemeente nabij Rodenrijs in Zuid-Holland

Geografie in Indonesië
 Tempel (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sleman in de provincie Jogjakarta
 Tempel (Lelea), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Tempel (Krian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Tempel (Gatak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Station Tempel, een voormalig stoomtramstation in Midden-Java

De Tempel
 De Tempel (Eindhoven), wijk in Eindhoven
 De Tempel (Den Haag), gebouw in Den Haag
 De tempel (Lovecraft), een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver H.P. Lovecraft
 De Tempel (Overschie), buitenplaats in Overschie

Personen
 Abraham van den Tempel, Nederlands kunstschilder
 Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, Duits astronoom
 Frans Tempel, Nederlands verzetsstrijder, musicus en voetballer

Zie ook
 tempelberg
 tempelblok
 tempelhof (doorverwijspagina)
 tempelpolder